Родная речь:
 Родная речь — то же, что родной язык, которая как правило - бывает всякой.

 Родная речь — русский журнал.
 Родная речь () — учебник азербайджанской школы.
 Родная речь — серия советских и российских учебников.

Примечания